Rechtsgelehrter steht für:
 anerkannter Rechtswissenschaftler
 wissenschaftlich publizierender Jurist
 Faqih, islamischer Rechtsgelehrter, siehe Fiqh
 Oberster Rechtsgelehrter, höchster Repräsentant des Staates in der Islamischen Republik Iran